

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest 8, w tym 6 podstawowych
 Baby – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Dąbrowice 
 Baby – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica
 Baby – część wsi Gruszczyce w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Baby – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów 
 Baby – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Lubichowo
 Baby – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kruszyna 
 Baby – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów 
 Baby – część wsi Czekanów w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski

Inne 
 Baby – stacja kolejowa
 Baby – miejscowość i gmina w regionie Île-de-France, w departamencie Seine-et-Marne
 Baby – album szwajcarskiego zespołu Yello
 Baby – amerykański raper
 Baby – singel Fabolousa
 Baby – singel Justina Biebera
 Baby – singel Clean Bandit
 Baby – inna nazwa Plejad

Zobacz też 
 Baby Dolne, Baby Górne
 Baba, Babiniec